Adams Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Adams Lake (Garfield County, Colorado)
 Adams Lake (Grand County, Colorado)
 Adams Lake (Dixie County, Florida)
 Adams Lake (Lafayette County, Florida)
 Adams Lake (Lake County, Florida)
 Adams Lake (Volusia County, Florida)
 Adams Lake (Indiana)
 Adams Lake (Kalifornien)
 Adams Lake (Barry County, Michigan)
 Adams Lake (Charlevoix County, Michigan)
 Adams Lake (Otsego County, Michigan)
 Adams Lake (St. Joseph County, Burr Oak, Michigan)
 Adams Lake (St. Joseph County, Colon, Michigan)
 Adams Lake (Isanti County, Minnesota)
 Adams Lake (Lake County, Minnesota)
 Adams Lake (Garden County, Nebraska)
 Adams Lake (Rock County, Nebraska)
 Adams Lake (Burlington County, New Jersey)
 Adams Lake (Passaic County, New Jersey)
 Adams Lake (New Mexico)
 Adams Lake (Oregon)
 Adams Lake (Texas)
 Adams Lake (Washington)
 Adams Lake (Portage County, Wisconsin)
 Adams Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Adams Lake (British Columbia)